За свою творческую жизнь Сальвадор Дали создал более 1500 художественных произведений, среди которых картины, иллюстрации для книг, литографии, графические работы, скульптуры. Кроме того, художник занимался оформлением декораций и костюмов для театральных постановок, дизайном ювелирных украшений, флаконов для духов. Ниже следует список работ Сальвадора Дали, расположенных в хронологическом порядке.

1910—1919 
 Пейзаж близ Фигераса (1910)
 Vilabertrin (1913)
 Dutch Interior (1914)
 Праздник в Фигерасе (1914-16)
 Head of Athene (1914)
 Landscape Near Ampurdan (1914)
 Untitled (1914)
 Untitled — House by a Lake (1914)
 Пейзаж (1916)
 Пейзаж (1916)
 Untitled — Landscape with Animals (1916)
 Witches and the F of Eve (1916-18)
 Cadaqués (1917-18)
 Crepuscular Old Man (1917-18)
 View of Cadaqués with Shadow of Mount Pani (1917)
 Bathers (1918-19)
 Лодка (1918)
 Couple Near the Fortress (1918)
 Утка (1918)
 Hort del Llane (1918-19)
 Playa Port Alguer De La Riba, D’en Pitxot (1918-19)
 Playa Port Alguer from Riba d’en Pitxot (1918-19)
 Port of Cadaqués (Night) (1918-19)
 Portdogué (1918-19)
 Portrait of Lucia (Retrato de Lucia) (1918)
 Punta es Baluard de la Riba d’en Pitxot (1918-19)
 Sea View (1918-19)
 Still Life (1918)
 Untitled (1918)
 Vilabertrin Church Tower (1918-19)
 Es Pianc (1919)
 Es Poal — Pianque (1919-20)
 Evening Ball at the Patio of Mariona (1919)
 Landscape (Cadaqués) (1919-20)
 Llané Beach, Cadaqués (1919)
 My Cousin Montserrat (1919-20)
 Old Man of Portdogué (1919-20)
 Orchard at Llané (Cadaqués) (1919-20)
 Port Dogué — Cadaqués (1919)
 The Port of Cadaqués (1919)
 Portrait of a Gipsy (1919)
 Portrait of Hortensia, Peasant Woman of Cadaqués (1919)
 Portrait of Joaquim Montaner (Allegory of a Sailor) (1919-20)
 Portrait of Mr. Pancraci (1919)
 Sailboat with Figure. Study for the Boat in «El Son» (1919)
 Self-Portrait in the Studio (1919)
 Still Life: Pomegranates (1919)
 The Tartan «El Son» (1919)
 The Three Pines (1919)

1920—1929 
 The Artist’s Father at Llane Beach (1920)
 The Bay at Cadaqués, with Cucurucuc Rock and the Sorrell, Peninsula (1920)
 Boxer (1920)
 Calanque Jonculs (Cadaqués) (1920)
 Сад в Льянэ (1920-21)
 Grandmother Ana Sewing (1920)
 The Lake at Vilabertran (1920)
 Landscape (Cadaqués) (1920)
 Landscape Near Cadaqués (1920-21)
 Landscape Near Cadaqués (1920-21)
 Moonlight Over the Bay At, Cadaqués (1920)
 Mother (1920)
 Portrait of the Artist’s Mother, Dofia Felipa Dome Domenech De, Dalí (1920)
 Portrait of the Violoncellist Ricardo Pichot (1920)
 Portrait of Jose M. Torres (1920)
 Saltimbanques (1920-21)
 The Sardana of the Witches (1920)
 Satirical Portrait of Trotsky (1920)
 Small Rocky Bay of Nans (Cadaqués) (1920-21)
 Still Life (1920)
 Still Life by a Window (1920)
 Studies for a Self-Portrait and Portrait of My Father (1920)
 Study for «My Family» (1920)
 Study for Portrait of My Father (1920)
 Study for a Self-Portrait (1920)
 Tieta (1920)
 Two Gypsy Lads (1920-21)
 Two Studies for Portrait of My Father (1920)
 Untitled — the Artist in His Studio in Riba D’en Pitxot in Cadaqués (1920-21)
 The Vegetable Garden of Llaner (1920)
 View of Cadaqués from Playa Poal (1920)
 View of Portdogué (Port Aluger) (1920)
 Back View of Cadaqués (1921)
 Cover of «Per La Musica, Poems» (1921)
 Fair of the Holy Cross — The Circus (1921)
 Festival at San Sebastian (1921)
 Festival in Figueras (1921)
 Festival of St. Lucia At, Villamalla (1921)
 Landscape Near Cadaqués (1921)
 Llaner Beach in Cadaqués (1921)
 Man Holding Up a Baby as Though He Were Drinking from a Bottle (1921)
 Man with Porron (1921)
 Moonlight at Little Llané (1921)
 Motherhood (1921)
 Muse of Cadaqués (1921)
 Nymphs in a Romantic, Garden (1921)
 The Picnic (1921)
 Portrait of Grandmother Ana Sewing (1921)
 Portrait of Jaume Miravidles as a Footballer (1921-22)
 Portrait of My Father (1921)
 Portrait Ofjaume Miravidles (1921-22)
 Poster: Fieres i Festes de la Santa Creu (1921)
 Romeria — Pilgrimage (1921)
 Rural Scene (1921)
 A Seated Man and a Dancing Couple (1921)
 Автопортрет (1921)
 Автопортрет (1921)
 Автопортрет (1921)
 Self-portrait (Figueres) (1921)
 Self-portrait with the Neck of Raphael (1921)
 Still Life for the Cover of «Per La, Musica, Poems» (1921)
 Title Page of the Magazine 'Empordá Federal' and Title Design for «Biografia d’en Pep Ventura» (1921)
 Voyeur (1921)
 Young Girls in a Garden (1921)
 Brothels (1922)
 Cabaret Scene (1922)
 Cadaqués (1922)
 Cubist Composition (Shapes) (1922)
 Cubist Composition — Still Life with Guitar (1922)
 Drinker (1922)
 Female Figure with Head in Arms (1922)
 The First Days of Spring (1922-23)
 Fishermen at Cadaqués (1922)
 Fishing Folk at Cadaqués (1922)
 Horse (1922)
 Jug (1922-23)
 Landscape — Cadaqués (1922)
 The Lane to Port Lligat with the View of Cape Creus (1922-23)
 Madrid, Architecture and Poplars (1922)
 Portdogué and Mount Pani from Ayuntamiento (1922)
 Seated Woman (1922)
 Автопортрет (1922)
 Натюрморт (1922)
 Натюрморт (1922)
 Натюрморт (1922)
 Still Life (Pulpo y scorpa) (1922)
 Still Life — Fish (1922)
 Still Life with Aubergines (1922)
 Still Life with Glass (1922)
 Study of a Foot (1922)
 Summer Night (1922)
 Untitled — Landscape Near, Madrid (1922-23)
 Untitled — Scene in a Cabaret in Madrid (1922)
 Villa Pepita (1922)
 All Shapes Derive from the Square (1923)
 Barracks (Cadaqués) (1923)
 Bathers of La Costa Brava — Bathers of Llaner (1923)
 Cadaqués (1923)
 Cadaqués (Seen from the Tower of Creus) (1923)
 Coffee House Scene in Madrid (1923)
 Crystalline Still Life (1923)
 Cubist Composition — Portrait of a Seated Person Holding a Letter (1923)
 Cubist Self-Portrait with «La Publicitat» (1923)
 Domestic Scene (1923)
 El Moli — Landscape Near Cadaqués (1923)
 Figueras Gypsy (1923)
 Figures in a Landscape at Ampurdan (1923)
 Fried Egg on the Plate without the Plate (1923)
 Grandfather Clock (1923)
 Group of Young Catalan Girls (1923)
 Harlequin Sitting at a Table (1923)
 The Jorneta Stream (1923)
 La Jorneta (1923)
 Landscape Near Cadaqués (1923)
 Luis Buñuel and a Toreo (1923-24)
 Maternity (1923)
 Nude in a Landscape (1923)
 Portrait of My Cousin Ana, Maria Domenech (1923)
 Portrait of My First Cousin (1923)
 Portrait of My Sister (original State) (1923-24)
 Reverse Side of «Study of a Nude» (1923)
 Satirical Composition («The Dance» by Matisse) (1923)
 Автопортрет (1923)
 Self-portrait with L’Humanitie (1923)
 The Sick Child (Self-portrait in Cadaqués) (1923)
 Натюрморт (1923)
 Натюрморт (1923)
 Still Life: Fish with Red Bowl (1923-24)
 Study for «Woman with a Child» (1923)
 Study of a Nude (1923)
 Venus and Memory of Avino (1923-24)
 Woman Nursing Her Son (Mujer amamantando a su hijo) (1923)
 Ana Maria (1924)
 Bather (1924)
 Bouquet (L’Important c’est la Rose) (1924)
 Head of a Man with a Child (1924-25)
 Pierrot and Guitar (1924)
 Plant (1924)
 Port Alguer (1924)
 Portrait of Ana Maria (1924)
 Портрет Луиса Буньюэля (1924)
 Portrait of Manuel de Falla (1924-25)
 Portrait of a Woman (1924)
 Бутылка рома с сифоном (1924)
 The Station at Figueras (1924)
 Натюрморт (1924)
 Натюрморт (1924)
 Натюрморт (1924)
 Still Life: Watermelon (1924)
 Triple Portrait of García Lorca (1924)
 Bay of Cadaqués (1925)
 Cala Nans (1925)
 Don Salvador and Ana Maria Dalí (Portrait of the Artist’s Father and Sister) (1925)
 Double-sided Verso (Studio Scene) (1925)
 Female Nude (1925)
 Figure at a Window (1925)
 Girl from the Back (1925)
 Girl Reclining on a Bed (Ana-Maria Dalí) (1925)
 Landscape Near Ampurdan (1925)
 Landscape Near Ampurdan (1925)
 Nude in the Water (1925)
 Pierrot Playing the Guitar (1925)
 Port Alguer (1925)
 Портрет моего отца (1925)
 Portrait of the Artist’s Father and Sister (1925)
 Portrait of Ana Maria (Cadaqués) (1925)
 Portrait of Maria Carbona (1925)
 Portrait of Maria Carbona (1925)
 Purist Drawing (1925)
 Seated Monk (1925)
 Self-portrait Dedicated to Frederico (1925)
 Натюрморт (1925)
 Still Life with Moonight (1925)
 Study for «Venus and Sailor» (1925)
 Study of Nude (1925)
 Thought (1925)
 Venus and a Sailor (1925)
 Venus and a Sailor (1925)
 Venus and a Sailor — (Homage to Salvat-Papasseit) (1925)
 Venus with Cupids (1925)
 Venus with Cupids (detail) (1925)
 Abstract Composition (1926)
 Ana Maria, Sewing (1926)
 Корзина с хлебом (1926)
 Cubist Figure (Figura cubista) (1926)
 Female Nude (1926)
 Femme Couchée (Nu Alongé) (1926)
 Figure on the Rocks (Figura damunt les roques) (1926)
 Figure on the Rocks (Penya Segats) (1926)
 The Girl — Study for «The Girl of Ampurdan» (1926)
 The Girl of Figueras (1926)
 Girl Sewing (1926)
 Girl with Curls (1926)
 Girl’s Back (1926)
 Homage to Erik Satie (1926)
 Neo-Cubist Academy (Composition with Three Figures) (1926)
 Portrait of Federico García Lorca (1926-27)
 Portrait of a Girl in a Landscape (Cadaqués) (1926)
 Portrait of Sefiora Abadal De’Argemi (1926)
 Portrait of a Woman, (unfinished) (1926)
 Rocks at Llane (Landscape near Cadaqués) (1926)
 Rocks of Llané (first version) (1926)
 Sailor and His Family (1926)
 Self-Portrait Being Duplicated into Three (1926-27)
 Still Life with Two Lemons (1926)
 Study for «Girl Sewing» (1926)
 Study for Girl Sewing (1926)
 Study for «Ana Maria». Cover of the Catalogue for Dalí's Second Exhibition at the Dalmau Gallery in Barcelona (1926)
 Study for «Blood Is Sweeter Than Honey» (1926)
 Study for «Girl Sewing» (1926)
 Study for «Girl Sewing» (1926)
 Venus and Sailor (Girl and Sailor; Unfinished) (1926)
 Woman in a Chemise, Lying, (Study for «Women Lying on the Beach») (1926)
 Women Lying on the Beach (1926)
 Apparatus and Hand (1927)
 Automatic Drawing (Untitled) (1927)
 Barcelonese Mannequin (1927)
 Figure Edged in Flames (1927)
 Harlequin (1927)
 Head (Draft of a Double Image) (1927)
 Head of a Woman (1927)
 Мед слаще крови (этюд) (1927)
 Nude Woman in an Armchair (1927)
 Ocell… Peix (1927-28)
 The Poet on the Beach of Ampurias — Federico Garcia Lorca (1927)
 Saint Sebastian (1927)
 The Severed Hand (1927-28)
 Still Life by the Light of the Moon (1927)
 Study for «Still Life by the Light of the Moon» (1927)
 Untitled (1927)
 Abstract Composition (1928)
 Anthropomorphic Beach (first state) (1928)
 Anthropomorphic Beach (fragment) (1928)
 Bather (1928)
 The Bather (Beigneuse) (1928)
 Big Thumb (1928)
 Bird (1928)
 Composition (1928)
 The Donkey’s Carcass (1928)
 Female Nude (1928)
 Feminine Nude (first State) (1928)
 Fishermen in the Sun (1928)
 Fishermen in Cadaqués (1928)
 Little Cinders (Senicitas) (1928)
 Moonlight (1928)
 The Ram (The Spectral Cow) (1928)
 Rotting Bird (1928)
 Self-Portrait Dedicated to Federico Garcia Lorca (1928)
 Shell (1928)
 Soft Nude (Nude Watch) (1928)
 The Spectral Cow (1928)
 Sun (1928)
 Сюрреалистическая композиция (Surrealist Composition) (1928)
 Symbiotic Woman-Animal (1928)
 Unsatisfied Desires (1928)
 Untitled (1928)
 Untitled (1928)
 Untitled (1928)
 Untitled (the Sea and the Fishermen) (1928)
 The Wounded Bird (1928)
 Accommodations of Desire (1929)
 Иногда я с наслаждением плюю на портрет моей матери (1929)
 André Breton, the Great Anteater (1929-31)
 The Butterfly Chase (1929)
 The Enigma of Desire: My Mother (1929)
 Первые дни весны (1929)
 Великий мастурбатор (1929)
 Illumined Pleasures (1929)
 Imperial Monument to the Child-Woman (1929)
 The Invisible Man (1929)
 The Invisible Man (1929)
 The Kiss — Study for the Couple Who Are Embracing in «The Great Masturbator» (1929)
 Мрачная игра (1929)
 Man with Unhealthy Complexion Listening to the Sound of the Sea (The Two Balconies) (1929)
 Phantasmagoria (1929)
 Portrait of Paul Eluard (1929)
 Profanation of the Host (1929)
 Studies for «The Enigma of Desire» and «Memory of the Child-Woman» (1929)
 Study for «the Enigma of Desire — My Mother, My Mother, My Mother» (1929)
 Study for «The Great Masturbator» (1929)
 Study for «The Lugubrious Game» (1929)
 Study for «Invisible Sleeping Woman, Horse, Lion» and for «Paranoiac Woman-Horse» (1929-39)

1930—1939 
 Andromeda (1930)
 The Average Bureaucrat (1930)
 The Bleeding Roses (1930)
 Chocolate (1930)
 Consequences: Dalí, Gala Eluard, Valentine Hugo, André Breton (1930)
 The Feeling of Becoming (1930)
 The Font (1930)
 The Ghost of the Evening (1930)
 Gradiva (Study for «The Invisible Man») (1930)
 Великий мастурбатор (1930)
 The Great Masturbator — Frontispiece for «The Visible Woman» (1930)
 The Hand (1930)
 Head of Hair (1930)
 Invisible Sleeping Woman (1930)
 Invisible Sleeping Woman (1930)
 Oedipus Complex (1930)
 Paranoiac Woman-Horse (1930)
 Portrait of Mr. Emilio Terry (unfinished) (1930)
 Premature Ossification of a Railway Station (1930)
 Pyre. Poster Design for the th Anniversary of the French Communist Party (1930)
 The Red Tower (Anthropomorphic Tower) (1930)
 Study for «The Dream» (1930)
 Study for «Invisible Sleeping Woman, Horse, Lion» (1930)
 Study for «Invisible Sleeping Woman, Horse, Lion» (1930)
 Tactile Cinema (1930-31)
 Untitled — Feminine Nude — Frontispiece of «La Femme Visible» (1930)
 Vertigo (1930)
 William Tell (1930)
 Board of Demented Associations (Fireworks) (1931)
 Combinations (or The Combined Dalínian Phantasms: Ants, Keys, Nails) (1931)
 Diurnal Illusion: the Shadow of a Grand Piano Approaching (1931)
 The Dream (1931)
 Erotic Drawing (1931)
 Figure Clock (1931)
 Gradiva (1931)
 Gradiva Finds the Anthropomorphic Ruins (1931)
 Landscape (1931)
 Le Spectre et le Fantome (1931)
 Mme. Reese (1931)
 The Old Age of William Tell (1931)
 Olive (1931)
 On the Seashore (1931)
 Paranoiac Visage — Postcard Sent by Picasso to Dalí (1931)
 Partial Hallucination. Six apparitions of Lenin on a Grand Piano (1931)
 Постоянство памяти (1931)
 Portrait of Gala (1931)
 Remorse or Sunken Sphinx (1931)
 Shades of Night Descending (1931)
 Solitude (1931)
 Symbiosis of a Head of Seashells (1931)
 Untided (William Tell and Gradiva) (1931)
 Untitled (1931)
 Untitled — Erotic Drawing (1931)
 Vegetable Metamorphosis (1931)
 Woman Sleeping in a Landscape (1931)
 They Were There (1931)
 Agnostic Symbol (1932)
 Anthropomorphic Bread (1932)
 Anthropomorphic Bread (1932)
 Automatic Beginning of a Portrait of Gala (unfinished) (1932)
 The Average Fine and Invisible Harp (1932)
 Babaouo — Publicity Announcement for the Publication of the Scenario of the Film (1932)
 The Birth of Liquid Desires (1932)
 The Birth of Liquid Fears (1932)
 Detail of «Meditation on The Harp» (1932-34)
 Утренние фантазии (1932)
 The Dream Approaches (1932-33)
 Eggs on the Plate Without the Plate (1932)
 Eggs on the Plate Without the Plate (1932)
 Figure Study for «William Tell» (1932)
 Frontispiece for «Le Revolver Ii, Cheveux Blancs» by André Breton (1932)
 Gradiva (1932)
 The Invisible Man (1932)
 The Knight at the Tower (1932)
 The Meeting of the Illusion and the Arrested Moment — Fried Eggs Presented in a Spoon (1932)
 Memory of the Child-Woman (1932)
 The Mysterious Sources of Harmony (1932-33)
 Nostalgia of the Cannibal (1932)
 Ordinary French Loaf with Two Fried Eggs Riding Without a Plate (1932)
 Paranoaic Metamorphosis of Gala’s Face (1932)
 Phosphene of Laporte (1932)
 Portrait of the Viscountess Marie-Laure de Noailles (1932)
 Portrait of Gala (1932-33)
 Preliminary Study for «Portrait of Vicomtesse Marie-Laure Cle Noailles» (1932)
 Studies for «Weaning of Furniture-Nutrition» (1932-33)
 Study for the Nurse in «The Weaning of Furniture-Nutrition» (1932-33)
 Study for «Large Painting» (1932)
 Study for «Meditation on The Harp» (1932-33)
 Study for «Memory of the Child-Woman» (1932)
 Suez (1932)
 Surrealist Architecture (1932)
 Surrealist Essay (1932)
 Surrealist Object Gauge of Instantaneous Memory (1932)
 The True Painting of «The Isle of the Dead» by Arnold Bocklin at the Hour of the Angelus (1932)
 Untitled (1932)
 Untitled (Erotic Drawing) (1932)
 Untitled — Cyclist with a Loaf of Bread on His Head (1932)
 Untitled — Female Figure with Catalonian Bread (1932)
 The Veiled Heart (1932)
 William Tell, Gradiva and The Average Bureaucrat (1932)
 Ambivalent Image (1933)
 Apparition of My Cousin Carolineta on the Beach at Rosas (1933)
 The Architectural Angelus of Millet (1933)
 Average Atmospherocepalic Bureaucrat in the Act of Milking a Cranial Harp (1933)
 Bureaucrat and Sewing Machine — Illustration for «Les Chants de Maldoror» (1933)
 The Bust of a Retrospective Woman (1933)
 Cannibalism of Objects (inscribed: Meat Glass, Meat Aeroplane, Meat Spoon, Meat Watch, Meat Head) (1933)
 Cannibalism. Illustrations for «Les Chants De Maldoror» by Lautreamont (1933)
 The Enigma of William Tell (1933)
 Flesh Aeroplane. Illustration for «Les Chants De Maldoror» by Lautreamont (1933)
 Gala and the Angelus of Millet Preceding the Imminent Arrival of the Conical Anamorphoses (1933)
 Geological Destiny (1933)
 Gradiva (1933)
 Illustration for Les Chants de Maldoror by the Count of Lautreamont (1933-34)
 The Judges (1933)
 Knight of Death (variant) (1933)
 Myself at the Age of Ten When I Was the Grasshopper Child (1933)
 Necrophilic Fountain Flowing from a Grand Piano (1933)
 The Phantom Cart (1933)
 The Phantom Cart (1933)
 The Phenomenon of Ecstasy (1933)
 Portrait of Gala with Two Lamb Chops Balanced on Her Shoulder (1933)
 Reverie — Password: Mess Up, All the Slate (1933)
 Soft Watches (1933)
 Study for «The Enigma of William Tell» (1933)
 Study for «Portrait of the Vicomtesse de Noailles» (1933)
 Sugar Sphinx (1933)
 Sugar Sphinx (detail) (1933)
 Surrealist Figure in the Landscape of Port Lligat (1933)
 Surrealist Figures, Joint Drawing by Dalí and Picasso (1933)
 Surrealist Horse — Woman-Horse (1933)
 The Temple of Love (1933)
 The Triangular Hour (1933)
 Two Faces of Gala (1933-34)
 Untitled (1933-34)
 Untitled (Study for Parts of «Invisible Harp, Fine and Medium» and Parts of «Skull with Its Lyric Appendage Leaning on a Bedside, Table…») (1933)
 Untitled — Death Outside the Head/Paul Eluard (1933)
 Aerodynamic Chair (1934)
 Allegory of an American Christmas (1934)
 Apparition of My Cousin Carolinetta on the Beach at Rosas (1934)
 Atavism at Twilight (1934)
 Atavistic Vestiges After the Rain (1934)
 Atmospheric Skull Sodomizing a Grand Piano (1934)
 Bust of Joella Lloyd (1934)
 Cannibalism of the Praying Mantis of Lautreamont (1934)
 Cardinal (1934)
 Conic Anamorphosis (1934)
 Consequences (1934)
 Consequences: Gala Eluard, Dalí, André Breton, Valentine Hugo (1934)
 Consequences: Gala Eluard, Valentine Hugo, André Breton, Dalí (1934)
 Consequences: Valentine Hugo, André Breton, Gala Eluard, Dalí (1934)
 Consequences: Valentine Hugo, Dalí, André Breton, Gala Eluard (1934)
 Eclipse and Vegetable Osmosis (1934)
 Enigmatic Elements in the Landscape (1934)
 Figure — Omelettes (1934)
 Figure and Drapery in a Landscape (1934)
 Figure with Drawers for a Four-part Screen (1934)
 Fossil Cloud (1934)
 Призрак Вермера Делфтского, способный послужить и столом (1934)
 The Ghost of Vermeer van Delft (1934)
 Ghost of Vermeer Van Delft (1934)
 Hairdresser Depressed by the Persistent Good Weather (1934)
 Homage to Millet — for CeciIe, in Friendship (1934)
 The Hour of the Crackled Visage (1934)
 Hysterical and Aerodynamic, Nude — Woman on the Rock (1934)
 The Invisible Harp (1934)
 The Isle of the Dead — Centre, Section — Reconstructed, Compulsive Image, After Becklin (1934)
 The Javanese Mannequin (1934)
 The Knight of Death (1934)
 The Knight of Death (Horseman) (1934)
 The Little Theater (1934)
 Masochistic Instrument (1934)
 Meditation on the Harp (1934)
 Melancholy — to Marcel Remy in Friendship, Salvador Dalí (1934)
 Moment of Transition (1934)
 Morning Ossification of the Cypress (1934)
 Night Spectre on the Beach (1934)
 Omelette About to Be Irreparably Crushed by Hands (1934)
 Omelettes with Dynamic, Mixed Herbs (1934)
 Paranoiac Astral Image (1934)
 Persistence of Fair Weather (1934)
 Portrait of Gala with a Lobster (Portrait of Gala with Aeroplane Nose) (1934)
 Portrait of Rene Crevel (Dedicated to Julien Green) (1934)
 Portrait of Rene Crevel (Man with a Cigarette) (1934)
 Portrait of a Woman (1934)
 The Sense of Speed (1934)
 The Ship (1934-35)
 The Signal of Anguish (1934)
 Skull with Its Lyric Appendage Leaning on a Night Table which Should Have the Exact Temperature of a Cardinal’s Nest (1934)
 The Specter of Sex Appeal (1934)
 The Spectre of the Angelus (1934)
 Study for «Cardinal, Cardinal!» (1934)
 Surrealist Furniture. Preparatory Drawing for Singularities (1934-35)
 Surrealist Knight for a Four-part Screen (1934)
 Surrealist Knights for a Four-part Screen, Centre Right (1934)
 Surrealist Poster (1934)
 Surrealist Warriors for a Four-part Screen, Centre Left (1934)
 Title Unknown — Ghost (1934)
 The Tower (1934)
 Untitled (Desert Landscape) (1934)
 Untitled (Dreams on the Beach) (1934)
 Untitled — Young Girl with a Skull (1934)
 The Weaning of Furniture-Nutrition (1934)
 West Side of the Isle of the Dead — Reconstructed Compulsive Image After Becklin (1934)
 The Angelus of Gala (1935)
 Археологический отголосок «Анжелюса» Милле (1935)
 Don Quixote (1935)
 Drawing for «American Weekly» (1935)
 The Echo of the Vold (1935)
 Exquisite Cadaver (1935)
 Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты (1935)
 The Horseman of Death (1935)
 Landscape After De Chirico (unfinished) (1935)
 Mediumnistic-Paranoiac Image (1935)
 The Nostalgic Echo (1935)
 Nostalgic Echo (1935)
 Paranoiac Visage (1935)
 Paranoiac Visage — The Postcard Transformed (1935)
 Paranoiac-Critical Solitude (1935)
 Paranonia (1935-36)
 Poster Project (1935)
 Puzzle of Autumn (1935)
 Soft Cramas and Skull Harp (1935)
 Solitude — Anthropomorphic Echo (1935)
 Study for «Premonition of Civil War» (1935)
 Study for «Premonition of Civil War» (1935)
 Study for «Premonition of Civil War» (1935)
 Study for «Suburbs of a Paranoiac-Critical Town» (1935)
 The Surrealist Mystery of New York I (1935)
 Thought Machine — Illustration for «The Secret Life of Salvador Dalí» (1935)
 Woman in a Hat Sitting on a Beach. Drawing for «American Weekly» (1935)
 Woman with a Head of Roses (1935)
 Ampurdanese Yang and Yin (1936)
 Ant Face. Drawing for the Catalogue Jacket of Dalí's Exhibition at the Alex Reid and Lefevre Gallery in London (1936)
 The Anthropomorphic Cabinet (1936)
 The Ants (1936-37)
 Aphrodisiac Dinner Jacket (1936)
 Aphrodisiac Dinner Jacket (1936)
 Apparition of the Town of Delft (1936)
 Осенний каннибализм (1936)
 Beach Scene (detail study) (1936)
 Blactric Collars (1936)
 Bread on the Head of the Prodigal Son (1936)
 Bust with Drawers (1936)
 A Chemist Lifting with Extreme Precaution the Cuticle of a Grand Piano (1936)
 The City of Drawers (1936)
 The City of Drawers — Study for the «Anthropomorphic Cabinet» (1936)
 The City of Drawers — Study for the «Anthropomorphic Cabinet» (1936)
 A Couple with Their Heads Full of Clouds (1936)
 A Couple with Their Heads Full of Clouds (1936)
 Cover of «Minotaure» Magazine (1936)
 Decalcomania (1936)
 The Dream places a Hand on a Man’s Shoulder (1936)
 The Forgotten Horizon (1936)
 The Fossilized Automobile of Cape Creus (1936)
 Freudian Portrait of a Bureaucrat (1936)
 Gala’s Head — Rear View (1936)
 Geodesic Portrait of Gala (1936)
 Geological Justice (1936)
 The Great Paranoiac (1936)
 Hands Chair (1936)
 Head of a Woman in the Form of a Battle (1936)
 Hypnagogic Monument (1936)
 Landscape with Girl Skipping Rope (1936)
 Телефон-лангуст (1936)
 Mae West’s Lips Sofa (1936-37)
 The Man with the Head of Blue Hortensias (1936)
 Man with His Head Full of Clouds (1936)
 Messenger in a Palladinian Landscape (1936)
 Морфологическое эхо (1936)
 Морфологическое эхо (1936)
 Necrophiliac Springtime (1936)
 Night and Day Clothes (1936)
 Our Love (1936)
 The Pharmacist of Ampurdan in Search of Absolutely Nothing (1936)
 Singularities (Singularitats) (1936)
 Мягкая конструкция с варёными бобами (Предчувствие гражданской войны) (1936)
 South (Noon) (1936)
 Study for the Cover of «Minotaure», No. (81936)
 Study for "A Couple with Their Heads Full of Clouds " (detail) (1936)
 Study for «Geodesic Portrait of Gala» (1936)
 Study for «Spain» (1936)
 Study of Horsemen (1936)
 Suburbs of a Paranoiac-Critical Town: Afternoon on the Outskirts of European History (1936)
 Sun Table (1936)
 Surrealist Composition with Invisible Figures (second version of «Rocks of Llané») (1936)
 Three Young Surrealistic Women Holding in Their Arms the Skins of an Orchestra (1936)
 Венера Милосская с ящиками (1936)
 Venus De Milo with Drawers (1936)
 The Vertebrate Grotto — Transfer Series (1936)
 White Calm (1936)
 Woman with Drawers (1936)
 Anatomical Studies — Transfer Series (1937)
 Average Pagan Landscape (1937)
 Burning Giraffe (1937)
 Жираф в огне (1937)
 Cannibalism of the Objects (1937)
 Creation of the Monsters (1937)
 Dinner in the Desert (1937)
 Dinner in the Desert Lighted by Giraffes on Fire (1937)
 Drawers Cannibalism (Composition with Drawers) (1937)
 Enchanted Beach (Long, Siphon) (1937)
 Herodias (1937)
 How Skyscrapers Will Look in 1987 (Drawing for «American Weekly») (1937)
 The Hysterical Arch (1937)
 Imaginary Portrait of Lautréamont at the Age of Nineteen (1937)
 The Invention of the Monsters (1937)
 Knights of Death (1937)
 Метаморфозы Нарцисса (1937)
 Palladio’s Thalia Corridor (1937)
 Perspectives (1937)
 Portrait of Freud (1937)
 Queen Salome (1937)
 Sleep (1937)
 Study for «The False Inspection» (False Perspective) (1937)
 Study for «The Metamorphosis of Narcissus» (1937)
 Surrealist Dinner on a Bed (Drawing for a Film Project with the Marx Brothers) (1937)
 Surrealist Gondola Above Burning Bicycles (Drawing for a Film Project with the Marx Brothers) (1937)
 Лебеди, отражающиеся в слонах (1937)
 Untitled — Hysterical Scene (1937)
 Untitled — Lamp with Drawers (Drawing for an interior) (1937)
 Untitled — Standard Lamp With Crutches (Drawing for an interior) (1937)
 Untitled — Woman with a Flower Head (1937)
 Visions of Eternity (1937)
 The Woman in Flames (1937)
 Apparition of the Figure of Vermeer on the Face of Abraham Lincoln. Study for «The Image Disappears» (1938)
 Явление лица и вазы с фруктами на берегу моря (1938)
 Beach at Cape Creus with Seated Woman Seen from the Back Mending a Sail and Boat (1938)
 Beach with Telephone (1938)
 Coccyx Women (1938)
 Composition — Two Women with a Town in the Background (1938)
 Debris of an Automobile Giving Birth to a Blind Horse Biting a Telephone (1938)
 Enchanted Beach with Three Fluid Graces (1938)
 The Endless Enigma (1938)
 Face of the Great Cyclopean Cretin (1938)
 Fantastic Beach Scene with Skeleton and Parrot (1938)
 Gradiva (1938)
 Greyhound (1938)
 The Image Disappears (1938)
 Imaginary Figures with a Background of Spanish Monuments (Study for the Costumes for Coco Chanel) (1938)
 Imperial Violets (1938)
 Impressions of Africa (1938)
 Invisible Afghan with the Apparition on the Beach of the Face of Garcia Lorca in the Form of a Fruit Dish with Three Figs (1938)
 Mandolin, Fruit Dish With Pears, Two Figs on a Table (1938)
 Mythological Beast (1938)
 Palladio’s Corridor of Dramatic Surprise (1938)
 Philosopher Reclining (1938)
 Portrait of Sigmund Freud (1938)
 Portrait of Sigmund Freud — Morphology of the Skull of Sigmund Freud. Illustration for «The Secret Life of Salvador Dalí» (1938)
 Spain (1938)
 Study for the Self-portrait in «Impressions of Africa» (1938)
 Study for the Self-portrait in «Impressions of Africa» (1938)
 Study for The Image Disappears (1938)
 Высокое мгновение (1938)
 The Transparent Simulacrum of the Feigned Image (1938)
 Untitled (1938)
 Untitled — Figure (unfinished) (1938-39)
 The Warning (1938)
 Actress Betty Stockfeld Is Metamorphosed into a Nurse (1939)
 Apparition of a War Scene on the Face of Lieutenant Deschanel. Cover of «Match» (1939)
 Baby Map of the World (1939)
 Bacchanale («Вакханалия», 1939)
 Ballerina in a Death’s Head (1939)
 Эскизы к картине «Вакханалия» (1939)
 The Dream of Venus (1939)
 The Enigma of Hitler (1939)
 Freud’s Perverse Polymorph (Bulgarian Child Eating a Rat) (1939)
 Gradiva Becoming Fruits, Vegetables, Pork, Bread, and Grilled Sardine (1939)
 Gradiva, She Who Advances (1939)
 Group of Figures (1939)
 Landscape with Telephones on a Plate (1939)
 Mad Tristan (1939)
 Masked Mermaid in Black (1939)
 Metamorphosis of the Five Allegories of Giovanni Bellini (1939)
 Metamorphosis of a Man’s Bust into a Scene Inspired by Vermeer (1939)
 Metamorphosis of a Man’s Bust into a Scene Inspired by Vermeer (1939)
 Philosopher Illuminated by the Light of the Moon and the Setting Sun (1939)
 Portrait of Gala (unfinished; detail) (1939)
 Portrait of Sigmund Freud from «The Secret Life» (1939)
 Psychoanalysis and Morphology Meet (1939)
 Сценография балета «Вакханалия» ()
 Shirley Temple, The Youngest, Most Sacred Monster of the Cinema in Her Time (1939)
 Sirens and Graces — Set Design for Dalí's «Bacchanale» (1939)
 The Sphere Attacks the Pyramid. Cover of the Catalogue of the Exhibition at Julien Levy’s in New York. (1939)
 Study for Apparition of a Vermeer Figure on Abraham Lincoln’s Face (1939)
 Study for Portrait of Gala (1939)
 Study for a Ballet Backdrop (1939)
 Telephone in a Dish With Three Grilled Sardines at the End of September (1939)

1940—1949 
 Allegory of Sunset Air (Allegory of the Everning) (1940-41)
 Arches with Fruit Bowl. Study for Slave Market with the Appearance of the Invisible Bust of Voltaire (1940)
 Centaur (The Triumph of Nautilus) (1940)
 Daddy Longlegs of the Evening… Hope! (1940)
 Etudes d’Anges (1940)
 Family of Marsupial Centaurs (1940)
 Figures on the Stairs (1940)
 The Golden Age — Family of Marsupial Centaurs (1940-41)
 Group of Women Imitating the Gestures of a Schooner (1940)
 Lady Louis Mountbatten (1940)
 March of Time Comittee — Papillon (1940)
 Old Age, Adolescence, Infancy (The Three Ages) (1940)
 Perforated House with Fruit Bowl. Study for Slave Market with the Appearance of the Invisible Bust of Voltaire (1940)
 Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера (1940)
 Two Pieces of Bread, Expressing the Sentiment of Love (1940)
 Untitled (Three Figures and a Cypress) (1940)
 Лицо войны (1940)
 Cafe Scene. The Figures at the Table Make a Skull — Drawing for the Nightmare in «Moontide» (1941)
 Car Clothing (Clothed Automobile) (1941)
 Costume for a Nude with a Codfish Tail (1941)
 Сценография балета «Лабиринт» (1941)
 Design for «Labyrinth» (1941)
 Drawing for the Glass Hallucination in Hitchcock’s Film «Moontide (the House of Dr. Edwards)» (1941)
 The Eye of Time (1941)
 The Face of War — Drawing for the Nightmare Scene in the Film «Moontide» (1941)
 Мед слаще крови (1941)
 Invisible Bust of Voltaire (1941)
 Jewel (1941)
 Maquette of the scenery for «Labyrinth» (1941)
 Mysterious Mouth Appearing in the Back of My Nurse (1941)
 Original Sin (1941)
 Постоянство памяти (1941)
 Portrait of Gala (1941)
 Portrait of Gala. Study for «Galarina» (1941)
 Portrait of Mrs. George Tait, II (1941)
 Ruin with Head of Medusa and Landscape (1941)
 Set of «Tristan and Isolde» (1941)
 Soft Self-portrait with Fried Bacon (1941)
 Study for Slave Market with the Appearance of the Invisible Bust of Voltaire (1941)
 Study for «Original Sin» (1941)
 Study for «Portrait of Mrs. Georges Tait, II» (1941)
 Temple — Sketch for a Set Design (1941)
 The Triumph of Nautilus (1941)
 Birth of a New World (1942)
 Composition (Two Harlequins) (1942)
 Decor for «Romeo et Juliet» (1942)
 Design for the Interior Decoration of a Stable-Library (1942)
 Design for the set of «Romeo and Juliet» (1942)
 Design for the set of «Romeo and Juliet» (backdrops and wing flats) (1942)
 Design for a poster for «The Secret Life of Salvador Dalí» (1942)
 Divine Couple — Sketch for «Nativity of a New World» (1942)
 Equestrian Parade (possibly Set Design for «Romeo and Juliet») (1942)
 The Flames, They Call (1942)
 Juliet’s Tomb (1942)
 Maternite Aux Oiseaux (1942)
 Melancholy (1942)
 Mural Painting for Helena Rubinstein (panel) (1942)
 Mural Painting for Helena Rubinstein (panel) (1942)
 Mural Painting for Helena Rubinstein (panel) (31942)
 Nude on the Plain of Rosas (1942)
 Portrait of the Marquis De Cuevas (1942)
 Portrait of Mrs. Luther Greene (1942)
 Portrait of Mrs. Ortiz-Linares (1942)
 Romeo and Juliet Memorial (1942)
 Saint George and the Dragon (1942)
 The Sheep (1942)
 Study for the campaign against venereal disease: «Soldier Take Warning» (1942)
 Study for the portrait «Princess Arthchild Gourielli-Helena Rubinstein» (1942-43)
 Study for the Set of «Labyrinth» — Fighting the Minotaur (1942)
 Study for the set of «Romeo and Juliet» (1942)
 The Two on the Cross (1942)
 Untitled — Design for the Mural Painting for Helena Rubinstein (1942)
 Untitled — for the campaign against venereal disease (1942)
 Untitled — Set Design (Figures Cut in Three) (1942)
 William Tell Group (1942-43)
 The Broken Egg (1943)
 Condottiere (Self-Portrait as Condottiere) (1943)
 Геополитический ребёнок, наблюдающий за рождением нового человека (1943)
 Le Mendicant (1943)
 Madonna (1943)
 Madonna of the Birds (1943)
 The Madonna of the Birds with Two Angels (1943)
 Painting for the backdrop of «Cafe De Chinitas» (1943)
 The Poetry of America (unfinished) (1943)
 Portrait of Ambassador Cardenas (1943)
 Portrait of Mrs. Harrison Williams (1943)
 Princess Arthchil Gourielli (Helena Rubinstein) (1943)
 Saint Sebastian (1943)
 The Ship (1943)
 Stage Curtain for the Ballet «Cafe De Chinitas» (1943)
 Study for «Galarina» (1943)
 The Triumph of Tourbillon (1943)
 Untitled — New Accessoires (1943)
 The Apotheosis of Homer (1944-45)
 Dance — the Seven Arts (1944)
 Drawing for the dust jacket of «Hidden Faces» (1944)
 Frontispiece for «Hidden Faces» — I Am the Lady… (1944)
 Gala Naked. Study for «Dream Caused by the Flight of a Bee…» (1944)
 Галарина (1944-45)
 Giant Flying Demi-Tasse with Incomprehensible Appendage Five Meters Long (1944-45)
 Leg Composition. Drawing from a series of advertisements for Bryans Hosiery (1944)
 Mad Tristan (1944)
 Monumental Shield for «Hidden Faces» (1944)
 Music — The Red Orchestra — The Seven Arts (1944)
 Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения (1944)
 Paranoia (Surrealist Figures) (1944)
 Sentimental Colloquy (Study for a Ballet) (1944)
 Study for the Backdrop of «Mad Tristan» (Act II) (1944)
 Study for the set of the ballet «Tristan Insane» (Act) (1944)
 Study for «The Apotheosis of Homer» (1944)
 Tristan and Isolde (1944)
 «Tristan and Isolde» — study for the set of the ballet «Bacchanale» (1944)
 «Tristan Insane»: Costumes for the Spirits of Death (1944)
 Untitled — the Seven Arts (1944)
 Untitled — the Seven Arts (1944)
 Untitled — the Seven Arts (1944)
 Untitled — Design for the ball in the dream sequence in «Spellbound» (1944)
 Women Metamorphosed — the Seven Arts (1944)
 Autumn Sonata (1945)
 Корзинка с хлебом (1945)
 The Broken Bridge and the Dream (1945)
 Design for the Film «Spellbound» (1945)
 Design for the Film «Spellbound» (1945)
 Design for the set of the film «Spellbound» (1945)
 Don Quixote and the Windmills (1945)
 Drawing for «Spellbound» (1945)
 The Eye (1945)
 Fountain of Milk Spreading Itself Uselessly on Three Shoes (1945)
 Four Illustrations: Female Figures with Candle (1945)
 Illustration for «The Autobiography of Benvenuto Cellini» (1945) (см. Жизнь Бенвенуто Челлини)
 Illustration for «The Autobiography of Benvenuto Cellini» (1945)
 Illustration for «The Autobiography of Benvenuto Cellini» (1945)
 Melancholy (1945)
 My Wife, Naked, Looking at her own Body (1945)
 Napoleon’s Nose (1945)
 Portrait of Mrs. Isabel Styler-Tas (1945)
 Poster for a Ballet (1945)
 Resurrection of the Flesh (1945)
 Shop Window with Sewing Machine and Umbrella (1945)
 Spellbound (1945)
 Study for the dream sequence in «Spellbound» (1945)
 Study for «Portrait of Mrs. Isabel Styler-Tas» (1945)
 Three Apparitions of the Visage of Gala (1945)
 Untitled — Portrait of a Woman (1945)
 Untitled — Scene with Marine Allegory (1945)
 Victory — Woman Metamorphosing into a Boat with Angels (1945)
 Benvenuto Cellini and Jupiter (1946)
 Christmas (Noel) (1946)
 Composition — Portrait of Mrs. Eva Kolsman (1946)
 Desert Trilogy — Apparition of a Couple in the Desert — for «Desert Flower» perfume (1946)
 Desert Trilogy — Apparition of a Woman and Suspended Architecture in the Desert — for «Desert Flower» perfume (1946)
 Desert Trilogy — Flower in the Desert (1946)
 Double Image for «Destino» (1946)
 Drawing for Disney’s «Destino» (1946-47)
 Madonna (1946)
 Metamorphose (1946)
 Nude in the Desert Landscape (1946)
 One of illustrations for Shakespeare’s «Macbeth» (1946)
 The Stain (1946)
 Study for the «Desert» Perfume Advertisement (1946)
 Искушение святого Антония (1946)
 Untitled (Spanish Dances in a Landscape) (1946)
 The Annunciation (1947)
 Battle Over a Dandelion (1947)
 Cathedral of Thumbs (The Thumbs) (1947)
 Dematerialization Near the Nose of Nero (1947)
 Design for «Destino» (1947)
 Design for «Destino» (1947)
 Drawing for « Secrets of Magic Craftsmanship» (1947)
 Feather Equilibrium (Interatomic Balance of a Swan’s Feather) (1947)
 Hollywood (1947)
 Hollywood. Cover illustration for «Sunset» magazine (1947)
 The Impossible Model (drawing for « Secrets of Magic Craftsmanship») (1947)
 Jour de la Vierge (1947)
 Портрет Пабло Пикассо в XXI веке (1947)
 Rock and Infuriated Horse Sleeping Under the Sea (1947)
 Studies for the air centers and soft morphologies of «Leda Atomica» (1947)
 Study for Dematerialization of the Nose of Nero (1947)
 Study for Leda Atomica (1947)
 Study for «Leda Atomica» (1947)
 The Three Sphinxes of Bikini (1947)
 Untitled (Temple Frontage with Atomic Explosions) (1947)
 Wheat Ear (1947)
 Drawing for the programme for the ballet «As You Like It» after Shakespeare’s comedy (1948)
 The Elephants (1948)
 Leda Atomica (first unfinished version) (1948)
 Portrait of Mrs. Mary Sigall (1948)
 Portrait of Nada Pachevich (1948)
 Study for a Portrait (unfinished) (1948)
 Untitled (Landscape) (1948)
 Untitled (Male Nude in a Landscape) (1948)
 Untitled — Illustration for « Secrets of Magic Craftsmanship» (1948)
 Four Armchairs in the Sky (1949)
 Future Martyr of Supersonic Waves (1949-50)
 «La Turbie» — Sir James Dunn Seated (1949)
 Lago di Garda (1949)
 Атомная Леда (1949)
 Мадонна Порт-Льигата (первая версия) (1949)
 May (1949)
 Naples (1949)
 Rome (1949)
 Set design for the ballet «Los Sacos Del Molinero» (1949)
 Set design for the ballet «Los Sacos Del Molinero» (1949)
 Set design for the ballet «Los Sacos Del Molinero» (1949)
 Set design for the ballet «Los Sacos Del Molinero» (1949)
 Set design for the ballet «Los Sacos Del Molinero» (1949)
 Set design for the ballet «Los Sacos Del Molinero» (1949)
 Study for «The Madonna of Port Lligat» (1949)

1950—1959 
 Angel (Study) (1950)
 Ascent into the Sky (1950)
 Backdrop for «Don Juan Tenorio» (1950)
 Carnation and Cloth of Gold (1950)
 Christ in Perspective (1950)
 Cork (study for «The Madonna of Port Lligat») (1950)
 The Creation of Eve — Gaining Twofold Living Nature from the Sleep of Man (1950)
 Dalí at the Age of Six (1950)
 Dalí's Moustache (1950)
 Design for the death scene in «Don Juan Tenorio» (1950)
 Erotic Beach (1950)
 The Judgement of Paris (1950)
 Kneeling Figure (Microphysical Phosphenes) (1950-51)
 Landscape of Port Lligat (1950)
 Landscape of Port Lligat with Homely Angels and Fisherman (1950)
 The Madonna of Port Lligat (detail) (1950)
 The Madonna of Port Lligat (second version) (1950)
 Metamorphosis and Dynamic Disintegration of a Cuttlefish Bone Becoming Gala (study for «The Madonna of Port Lligat») (1950)
 Mystical Carnation (1950-51)
 Rhinoceros Disintegrating (1950)
 The Soft Watch (1950)
 Study after «Madonna and Child» by Piero Della Francesca for «The Madonna of Port Lligat» (1950)
 Study for the child in «The Madonna of Port Lligat» (1950)
 Study for the drapery in «The Madonna of Port Lligat» (1950)
 Study for a Backdrop (1950)
 Study for head of «Madonna of Port Lligat» (1950)
 Study for «Myself at the Age of Six…» (1950)
 Celestial Coronation (1951)
 Cerberrus. Illustration for Dante’s «Divine Comedy» (1951)
 Христос Святого Иоанна Креста (1951)
 Cosmic Contemplation (1951)
 Dante (1951)
 Exploding Flower (1951)
 Explosive Madonna (1951)
 The Fallen Angel. Illustration for Dante’s «Divine Comedy» (1951)
 The Followers of Simon. Illustration for Dante’s «Divine Comedy» (1951)
 Human Skull Consisting of Seven Naked Women’s Bodies (1951)
 Illustration for Dante’s «Divine Comedy» (1951)
 Landscape with Cavalier and Gala (1951)
 A Logician Devil — Lucifer. Illustration for Dante’s «Divine Comedy» (1951)
 Portrait of a Child (unfinished) (1951)
 Portrait of Colonel Jack Warner (1951)
 Portrait of Katharina Cornell (1951)
 Portrait of Mrs. Jack Warner (1951)
 The Queen of the Butterflies (1951)
 Raphaelesque Head Exploding (1951)
 Raphaelesque Head Exploding (1951)
 Study for «Christ of St. John of the Cross» (1951)
 Untitled (Ants and Wheat Ear) (1951)
 The Wheelbarrows (1951)
 The Angel of Port Lligat (1952)
 The Angel of Port Lligat (1952)
 Arithmosophic Cross (1952)
 Asummpta Corpuscularia Lapislazulina (1952)
 Дезинтеграция постоянства памяти (1952-54)
 Equestrian Molecular Figure (1952)
 Eucharistic Still Life (1952)
 Exploding Head (1952)
 Foreshortening of Gala (1952)
 Gala Placida (1952)
 Galatea of the Spheres (1952)
 Head of a Gray Angel (1952-54)
 Madonna in Particles (1952)
 Madonna in Particles (1952)
 Nuclear Cross (1952)
 Nuclear Head of an Angel (1952)
 Opposition (1952)
 Raphaelesque Dynamics (1952)
 Study for the Head of the Virgin (1952)
 The Tree (1952)
 Costume designs for «Le Ballet Des Vendangeurs» (The Grape Pickers' Ballet) (1953)
 Costume designs for «Le Ballet Des Vendangeurs» (The Grape Pickers' Ballet) (1953)
 Costume designs for «Le Ballet Des Vendangeurs» (The Grape Pickers' Ballet) (1953)
 Dalí's design for a fashion contest under the Theme «The Woman of the Future» (1953)
 The Grape Pickers: Bacchus’s Chariot (1953)
 The Royal Heart (1953)
 Tortoise for «Le Ballet Des Vendangeurs» (1953)
 The Angel Cross (1954)
 Anthropomorphic Figure (1954)
 The Colossus of Rhodes (1954)
 Crucifixion (1954)
 Распятие или Гиперкубическое тело (1954)
 Dalí Nude (1954)
 Equestrian Fantasy — Portrait of Lady Dunn (1954)
 Gala Contemplating the Corpus Hypercubicus (1954)
 Galatée (1954)
 Head Bombarded with Grains of Wheat (Particle Head Over the Village of Cadaqués) (1954)
 Le Papillon au Rocher (1954)
 The Lighthouse at Alexandria (1954)
 The Lighthouse at Alexandria (1954)
 Madonna and Particle Child (Nuclear Drawing) (1954)
 The Maximum Speed of Raphael’s Madonna (1954)
 Microphysical Madonna (1954)
 Noon (Barracks of Port Lligat) (1954)
 Portrait of Gala with Rhinocerotic Symptoms (1954)
 Portrait of Mrs. Ann Woodward (1954)
 Portrait of Mrs. Reeves (1954)
 The Pyramids and the Sphynx of Gizeh (1954)
 Rhinocerotic Disintegration of Illissus of Phidias (1954)
 Roman Cavalier in Spain (1954)
 Seven Flies and a Model (1954)
 Sketch for «Soft Watch, Exploding into Pieces after Twenty Years of Complete Motionlessness» (1954)
 Soft Watch at the Moment of First Explosion (1954)
 Statue of Olympic Zeus (1954)
 Symphony in Red (1954)
 Two Adolescents (1954)
 The Walls of Babylon (1954)
 Содомское самоудовлетворение невинной девы (1954)
 Ascensionist Saint Cecilia (1955)
 Blue Horns. Design for a Scarf (1955)
 Combat (Microphysical Warriors) (1955)
 Illustration for «Tres Picos» (1955)
 The Lacemaker (copy of the painting by Vermeer Van Delft) (1955)
 Тайная вечеря (1955)
 Paranoiac-Critical Study of Vermeer’s 'Lacemaker''' (1955)
 Portrait of Laurence Olivier in the Role of Richard III (1955)
 The Rhinoceros Dressed on Lace (1955)
 The Rhinoceros Dressed on Lace (detail) (1955)
 Rhinocerotic Bust of Vermeer’s «Lacemaker» (1955)
 Rhinocerotic Figures (1955)
 Rhinocerotic Portrait of Vermeer’s «Lacemaker» (1955)
 Study for The Last Supper (1955)
 Two Disciples (Study for «Sacrament of the Last Supper») (1955)
 Untitled (The Amazing Adventure of Vermeer’s «Lacemaker») (1955)
 Anti-Protonic Assumption (1956)
 Assumpta Canaveral (1956)
 Don Quixote (1956-57)
 Don Quixote (1956-57)
 Don Quixote (1956-57)
 Don Quixote (1956-57)
 Fancy Costumes (1956)
 The Infant Jesus (1956)
 The Motionless Swallow. Study for «Still Life — Fast Moving» (1956)
 Живой натюрморт (1956)
 Rhinocerotic Gooseflesh (1956)
 Saint Surrounded by Three Pi-Mesons (1956)
 The Skull of Zurbarán (1956)
 St. Helena of Port Lligat (1956)
 Study for a fruit bowl in «Still Life — Fast Moving» (1956)
 Study for «Nature Morte Vivante» (1956)
 Untitled (Landscape with Butterflies) (1956)
 Vase of Flowers (1956)
 Wine Glass and Boat (1956)
 Butterfly Landscape (The Great Masturbator in a Surrealist Landscape with D.N.A.) (1957-58)
 Celestial Ride (1957)
 The Duke of Urbino (Portrait of Count Theo Rossi Di Montelera) (1957)
 The Golden Age (Don Quixote) (1957)
 The Grand Opera (1957)
 Metamorphosed Women — The Seven Arts (1957)
 Modern Rhapsody — The Seven Arts (1957)
 Red Orchestra (1957)
 Rock 'n Roll (1957)
 Saint John (1957)
 Santiago El Grande (1957)
 Sorcery — The Seven Arts (1957)
 Swallow (1957)
 Untitled (Surrealist Landscape) (1957-58)
 Allegorical Saint and Angels in Adoration of the Holy Spirit (1958)
 Angel (1958)
 Ascension (1958)
 The Ascension of Christ (1958)
 Christ. From «The Apocalypse of St. John» (1958)
 Clown for «The Amazing Adventure of the Lacemaker and the Rhinoceros» (1958)
 Cosmic Madonna (1958)
 Cover of «The Apocalypse of St. John» (1958)
 Detail from «Moonlit Landscape with Accompaniment» (1958)
 Dionysus Spitting the Complete Image of Cadaqués on the Tip of the Tongue of a Three-Storied Gaudinian Woman (1958-60)
 Открытие Америки Христофором Колумбом (1958-59)
 Landscape Near Port Lligat (1958)
 Logical Rapproachment of a Trouser Button and a Pair of Cherries (1958)
 Meditative Rose (1958)
 Metamorphosis of Hitler’s Face into a Moonlit Landscape with Accompaniment (1958)
 PI-Mesonic Angel (1958)
 The Pope’s Ear (1958)
 Portraif of Chester Dale and His Dog Coco (1958)
 Portrait of Sir James Dunn (1958)
 Radiolaire Skeleton. Illustration for « Secrets of Magic Craftsmanship» (501958)
 Religious Scene in Particles (1958)
 The Sistine Madonna (1958)
 The Sistine Madonna (detail) (1958)
 Study for «The Discovery of America by Christopher Columbus» (1958)
 Velazquez Painting the Infanta Margarita with the Lights and Shadows of His Own Glory (1958)
 Christ on a Pebble (1959)
 Leda’s Swan (1959)
 Of the Very Monarchical Education of the Young (1959)
 Pieta. From «The Apocalypse of St. John» (1959)
 Port Lligat at Sunset (1959)
 Portrait of Reinaldo Herrera Marquis De Torre Casa (1959)
 Study for «Woman Undressing» (1959)
 The Vase of Cornflowers (1959)
 The Virgin of Guadalupe (1959)
 Woman Undressing (1959)

 1960—1969 
 The Apocalypse of Saint John (1960)
 Arabs. Study for «The Battle of Tetuan» (1960)
 Beatrice (1960)
 Birth of a Divinity (1960)
 Birth of a Goddess (1960)
 Cathedral (unfinished) (1960)
 Chair with the Wings of a Vulture (1960)
 The Cosmic Athlete (1960)
 The Ecumenical Council (1960)
 The Ecumenical Council (1960)
 A Fate of the Parthenon (1960)
 Female Seated Nude (1960)
 Figure In the Shape of a Cloud (1960)
 Gala Nude From Behind Looking in an Invisible Mirror (1960)
 Hyperxiological Sky (1960)
 The Life of Mary Magdalene (1960)
 Madonna (1960)
 The Maids-in-Waiting (Las Meninas) (1960)
 The Maids-in-Waiting (Las Meninas; detail) (1960)
 Portrait of «Bobo» Rockefeller (unfinished) (1960)
 Portrait of Countess Ghislaine d’Oultremont (1960)
 Portrait of Juan de Pareja Repairing a String of His Mandolin (1960)
 Portrait of a Man (They Were There) (1960)
 Portrait of Mrs. Fagen (1960)
 Portrait of St. Jerome (1960)
 A Propos of the «Treatise on Cubic Form» by Juan de Herrera (1960)
 Saint Anne and the Infant (1960)
 Saint Anne and Saint John (1960)
 San Salvador and Antonio Gaudi Fighting for the Crown of the Virgin (1960)
 The Servant of the Disciples at Emmaus (1960)
 Six Figures (1960)
 The Space Elephant (1960)
 St. Peter’s in Rome (Explosion of Mystical Faith in the Midst of a Cathedral) (1960)
 The Trinity (Study for «The Ecumenical Council») (1960)
 Two Religious Figures (1960)
 Untitled (1960)
 Untitled (The Lady of Avignon) (1960)
 Arabs. Study for «The Battle of Tetuan» (1961)
 The Battle of Tetuan (1961-62)
 The Infanta (Standing Woman) (1961)
 Leda’s Swan (Leda and the Swan) (1961)
 Mohammed’s Dream (Homage to Fortuny) (1961)
 Portrait of a Woman — Grey Jacket Wearing a Pearl Necklace (1961)
 Study for «The Battle of Tetuan» (1961)
 Study for «The Battle of Tetuan» (1961)
 The Alchemist (1962)
 Arab (1962)
 Arab (1962)
 Macrophotographic Self-Portrait with the Appearance of Gala (1962)
 Macrophotographic Self-Portrait with the Appearance of Gala (detail) (1962)
 Medusa’s Head (1962)
 Portrait of Mr. Fagen (1962)
 The Sacred Heart of Jesus (1962)
 St. George and the Dragon (1962)
 Study for «The Battle of Tetuan» (1962)
 Study of a Female Nude (1962)
 Twist in the Studio of Velazquez (1962)
 Vision of Fatima (1962)
 Arabs — the Death of Raimundus Lullus (1963)
 Arabs — the Death of Raymond Lulle (1963)
 Desoxyribonucleic Acid Arabs (1963)
 D’Artagnan (1963)
 Fifty Abstract Paintings Which as Seen from Two Yards Change into Three Lenins Masquerading as Chinese and as Seen from Six Yards Appear as the Head of a Royal Bengal Tiger (1963)
 Galacidalacidesoxyribonucleicacid (1963)
 Hercules Lifts the Skin of the Sea and Stops Venus for an Instant from Waking Love (1963)
 The Judgement of Paris (1963)
 Madonna with a Mystical Rose (1963)
 Mohammed’s Dream (1963)
 Portrait of My Dead Brother (1963)
 Religious Scene (1963)
 Study for Deoxyribonucleic Acid Arabs (1963)
 Study for Deoxyribonucleic Acid Arabs (1963)
 Study for «Fifty Abstract Pictures Which as Seen from Two Yards Change into Three Lenins Masquerading as Chinese and as Seen From Six Yards Appear as the Head of a Royal Bengal Tiger» (1963)
 Untitled (Still Life with Lilies) (1963)
 Bust of Dante (1964)
 The Dream of Ezechiel (1964)
 Female Nude (after restoration) (1964)
 Landscape with Flies (1964)
 Madonna with a Rose (1964)
 Untitled (St. John) (1964)
 Untitled. Female Nude on a Palette (1964)
 Venus with Drawers (1964)
 Venus' Otorhinologic Head (1964)
 The Anatomy Lesson (1965)
 Barcelona. Beachwear Design (1965)
 The Chalice of Life (1965)
 «Character Masquerading in Pinning Up a Butterfly» (1965)
 Coming Back. Design for a Beach Two-piece (1965)
 Crucifixion (Dedication: For Gala Queen of the Divine Dalí) (1965)
 Dalínian Empire. Design for a Summer Cocktail Dress (1965)
 The Duke D’Olivares (1965)
 Extra Flat. Design for a Bikini (1965)
 Fifty-Fifty. Swimsuit Design (1965)
 Homage to Meirronier (1965)
 Homage to Millet (1965)
 Laocoon Tormented by Flies (1965)
 Michelin’s Slave — Can Be Used as a Car (1965)
 Night in the Hotel (Abstract in Black and White) (1965)
 Odalisque by a Bath (Harem Scene) (1965)
 ODalísque. Design for a Summer Evening Dress (1965)
 Philipp II Taking Communion (1965)
 Portrait of Gala (Gala Against the Light) (1965)
 Portrait of Mrs. Ruth Daponte (1965)
 The Railway Station at Perpignan (1965)
 Апофеоз доллара (Salvador Dalí in the Act of Painting Gala in the Apotheosis of the Dollar) (1965)
 The Sun of Dalí (1965)
 Tennis. Design for a Tennis Dress (1965)
 Thirst (1965)
 Untitled (Apocalyptic Christ: Christ with Flames) (1965)
 Untitled (St. John from Behind) (1965)
 Yellow Astronaut (clerical). Design for a Summer Evening Dress (1965)
 Large Figure for «Tuna Fishing» (1966-67)
 Large Figure for «Tuna Fishing» (1966-67)
 Moses and the Pharaoh (1966)
 The Progress of «Tuna Fishing» (1966-67)
 Study for «Tuna Fishing» (1966-67)
 Study for «Tuna Fishing» (1966-67)
 Study for «Tuna Fishing» (1966-67)
 Tuna Fishing (advanced State) (1966-67)
 Tuna Fishing (advanced State) (1966-67)
 Tuna Fishing (advanced State) (1966-67)
 Untitled (Erotic Scene with Seven Figures) (1966)
 Ashtray (1967)
 Dalí-Flower (1967)
 Figure Climbing a Stair (1967)
 The Flower Show — Carnation (1967)
 Gala (1967)
 Le Voyageur (1967)
 The Mountains of Cap Creus on the March (1967)
 One of graphics for «Dali illustre Casanova» (Dali Illustrates Casanova) (1967)
 Swan-Elephant and Serpent — Can Be Used as an Ashtray (1967)
 Ловля тунца (1967)
 Cyclops (1968)
 Fisherman of Port Lligat Mending His Net (1968)
 Галлюциногенный торреро (1968-70)
 L’Important C’est la Rose (1968)
 Light and Shadow (1968)
 Mad Mad Mad Minerva — Illustration for «Memories of Surrealism» (1968)
 The Patio of Port Lligat (1968)
 Sketch for «The Hallucinogenic Toreador» (1968)
 Study for the Toreador’s Face in «The Hallucinogenic Toreador». The Likeness Suggests That It Could Well Have Become Gala’s Face (1968)
 Study for «Cosmic Athlete» (1968)
 Study of Flies for «The Hallucinogenic Toreador» (1968)
 Tauromachia I — The Torero, the Kill (third and final round of the bullfight) (1968)
 Debris Christ (1969)
 Emblem of Wounded Pride (1969)
 Hour of the Monarchy (1969)
 Pimp (1969)
 The Pool of Tears. Illustration for «Alice in Wonderland» by Lewis Carroll in an Edition Published by Maecenas Press, New York (1969)
 Study of a Male Nude — Saint Sebastian (1969)
 The Swimming Pool in Port Lligat (1969-70)
 Tap (Grill) (1969)
 Toreo Noir (1969)
 Untitled (Still Life with White Cloth) (1969)
 Untitled (Surrealist Angel) (1969)

 1970—1979 
 Apparition of Venus (1970)
 Christ (1970)
 The Dalinian Senyera (Catalonian National Flag) (1970)
 Death Mask of Napoleon (1970)
 Death Mask of Napoleon (1970)
 Death Mask of Napoleon — Can Be Used as a Cover for a Rhinoceros (1970)
 Hannibal Crossing the Alps (1970)
 Hannibal Crossing the Alps (1970)
 The Horseman of the Apocalypse (1970)
 Les Clemolselles D’Avignon (The Girls of Avignon) (1970)
 Nude Figures at Cape Creus (1970)
 Op Rhinoceros (1970)
 Otorhinological Head of Venus (1970)
 Otorhinological Head of Venus (1970)
 Patient Lovers (Apparition of a Stereoscopic Face in the Ampurdan Landscape) (1970)
 Portrait of John Theodoracopoulos (1970)
 Portrait of Picasso (I Too Have Known the Emperor) (1970)
 Project for a Swimming Pool in Pubol (1970)
 Roger Freeing Angelica (St. George and the Damsel) (1970)
 Silhouette of a Tightrope Walker and Clown (1970)
 Sketch for a Ceiling of the Teatro-Museo Dalí (1970)
 Study for the Decoration of the Ceiling in Pubol (1970)
 Untitled (Michelangelo Head with Drawers) (1970)
 Winged Victory (1970)
 The Banker (series of eleven gouaches on different professions) (1971)
 Caligula’s Horse (Dalí's Horses) (1971)
 Ceiling of the Hall of Gala’s Chateau at Pubol (1971)
 The Christian Knight (Dalí's Horses) (1971)
 Clauilegnio — The Flaming Horse (Dalí's Horses) (1971)
 Dalí as a Child with His Father (1971)
 Design for the Pool at Port Lligat (1971)
 Doctor, Doctor (1971)
 Figure with Flag. Illustration for «Memories of Surrealism» (1971)
 Lady Godiva (Dalí's Horses) (1971)
 Le Char d’Or (1971)
 Now It Is Evening (Amazon) (1971)
 The Second Coming of Christ (1971)
 The Second Coming of Christ (1971)
 View of Pubol (1971)
 View of Pubol (1971)
 Dalí from the Back Painting Gala from the Back Eternalized by Six Virtual Corneas Provisionally Reflected in Six Real Mirrors (unfinished) (1972-73)
 Dalí from the Back Painting Gala from the Back Eternalized by Six Virtual Corneas Provisionally Reflected in Six Real Mirrors (unfinished) (1972-73)
 «Dalí» Palette. Frontispiece for the outline of «The Key Dalí Paintings» (1972)
 The Daughter of the West Wind (1972)
 The Face (1972)
 Gala’s Dream (Dream of Paradise) (1972)
 Marilyn Monroe (1972)
 Object for Gala (1972)
 Overture in Trompe l’Oeil (1972)
 Palace of the Winds (1972-73)
 Palace of the Winds (ceiling painting in the Teatro Museo Dalí; detail) (1972-73)
 Polyhedron. Basketball Players Being Transformed into Angels (Assembling a Hologram — the Central Element) (1972)
 Quantification of Leonardo de Vinci’s «Last Supper» (1972)
 Radiators, Radiator-Covers (1972)
 Self-Portrait (Photomontage with the famous «Mao-Marilyn» that Philippe Halsman created at Dalí's wish) (1972)
 Sfumato (1972)
 The Sleeping Smoker (1972-73)
 The Sleeping Smoker (1972-73)
 Space Eve (1972)
 Trajan on Horseback (1972)
 Untitled (Stereoscopic Painting) (1972)
 Behind (1973)
 Ceiling of the «Palace of the Wind» (1973)
 Figurine-Nike sur un Socle (1973)
 Gala’s Castle at Pubol (1973)
 Hercules and Gravida (1973)
 Hitler Masturbating (1973)
 Holos! Holos! Velazquez! Gabor! (1973)
 Las Galas of Port Lligat (1973)
 Pomona, Autumn (1973)
 Portrait of Dr. Brian Mercer (1973)
 The Prince of Sleep (El principe de ensueno) (1973-79)
 Study for the Commemoration of the First Cylindrical Hologram for Alice Cooper (1973)
 Three Hyper-Realist Graces (Anti-Racism) (1973)
 The Angel of Alchemy (1974)
 Armchair with Landscape Painted for Gala’s Chateau at Pubol (1974)
 Battle in the Clouds (1974)
 The Black Mass (1974)
 Bust of Velazquez Turning into Three Figures Conversing (1974)
 Christ of St. John on the Cross (1974)
 Cranach Metamorphosis (Woman in a Mirror) (1974)
 Equestrian Portrait of Carmen Bordiu-Franco (1974)
 Figure with Swan (1974)
 Gala at the Window (1974)
 Gala Contemplating the Mediterranean Sea Which at Twenty Meters Becomes the Portrait of Abraham Lincoln — Homage to Rothko (first version) (1974-75)
 Gala’s Foot (1974)
 Gala’s Foot (left panel) (1974)
 Gala’s Foot (right panel) (1974)
 Nieuw Amsterdam (1974)
 Nude coming up a Stairway (1974)
 The Palace of the Wind (1974)
 The Palace of the Wind (1974)
 Patio-Garden of the Dalí Museum-Theatre in Figueras (1974)
 The Phoenix (1974)
 Ruggiero Freeing Angelica (1974)
 The Shoe (Surrealist Object Functioning Symbolically) (1974)
 The Shoe (Surrealist Object Functioning Symbolically) (reconstruction) (1974)
 Standing Female Nude (1974)
 To Meli (1974)
 Transformation of «Antiques» Magazine Cover into the Apparition of a Face (1974)
 Wounded Soft Watch (1974)
 Castor and Pollux (1975)
 The Chair (stereoscopic work, left component) (1975)
 The Chair (stereoscopic work, right component) (1975)
 Flamme-Figure (1975)
 The Giraffe (The Giraffe of Avignon) (1975)
 Lullus — Homage to Raimundus Lullus (design for a ceiling painting) (1975)
 Nude in a Landscape (1975)
 Study for «The Chair» (1975)
 Architectural Design (Eye Catching Economy) (1976)
 The Chair (stereoscopic work, left component) (1976)
 The Chair (stereoscopic work, right component) (1976)
 Christ Twisted (1976)
 Christ Twisted (1976)
 Gala Contemplating the Mediterranean Sea Which at Twenty Meters Becomes the Portrait of Abraham Lincoln — Homage to Rothko (second version) (1976)
 Homage to Philosophy (1976)
 Las Meninas (The Maids-in-Waiting) (stereoscopic work, left component) (1976-77)
 Las Meninas (The Maids-in-Waiting) (stereoscopic work, right component) (1976-77)
 Musical Harmony (1976)
 Perseu (1976)
 Portrait of Gala (1976-77)
 Preparatory Drawing for «The Chair» (1976)
 Soft Monster (Monstruo blando adormercido) (1976)
 Study for «Las Meninas» (stereoscopic work, left component) (1976)
 Study for «Las Meninas» (stereoscopic work, right component) (1976)
 Trajano to Horse (1976)
 The Unicorn (unfinished) (1976)
 The Wash Basin (stereoscopic work, left component) (1976)
 The Wash Basin (stereoscopic work, right component) (1976)
 Angelic Landscape (1977)
 Aurora’s Head, After Michelangelo (detail of a Figure on the Grave of Lorenzo Di Medici) (1977)
 Dalí Lifting the Skin of the Mediterranean Sea to Show Gala the Birth of Venus (stereoscopic work, right component) (1977)
 Dalí's Hand Drawing Back the Golden Fleece in the Form of a Cloud to Show Gala the Dawn, Completely Nude, Very, Very Far Away Behind the Sun (stereoscopic work, left component) (1977)
 Dalí's Hand Drawing Back the Golden Fleece in the Form of a Cloud to Show Gala the Dawn, Completely Nude, Very, Very Far Away Behind the Sun (stereoscopic work, right component) (1977)
 Daphne: the Tree Woman (1977)
 Fertility (1977)
 The Happy Unicorn (1977)
 Head (stair-way in the museum) (1977)
 Las Meninas (The Maids-in-Waiting) — first metaphysical hyper-realist painting (unfinished) (1977)
 Mae West Room (1977)
 Monument dedicated to Francesco Pujol (Catalan philosopher) (1977)
 Nike, Victory Goddess of Samothrace, Appears in a Tree Bathed in Light (1977)
 Patio of the Teatro-Museo Dalí (1977)
 Portrait of Gala (1977)
 Randomdot Correlogram — The Golden Fleece (stereoscopic work, left component; unfinished) (1977)
 Randomdot Correlogram — The Golden Fleece (stereoscopic work, right component; unfinished) (1977)
 Soft Skulls with Fried Egg Without the Plate, Angels and Soft Watch in an Angelic Landscape (1977)
 Spanish Knight (1977)
 Study for «Dalí Lifting the Skin of the Mediterranean Sea to Show Gala the Birth of Venus» (1977)
 Surrealist Angel (1977)
 Untitled (1977)
 Virgin with Swallows (1977)
 Allegory of Spring (1978)
 Ampurdanese Landscape (1978)
 Cybernetic Odalisque (1978)
 Dark Tapeworms (1978)
 The Eye of the Angelus (stereoscopic work, left component; unfinished) (1978)
 The Eye of the Angelus (stereoscopic work, right component; unfinished) (1978)
 Gala’s Christ (stereoscopic work, left component) (1978)
 Gala’s Christ (stereoscopic work, right component) (1978)
 The Harmony of the Spheres (1978)
 Landscape Near Ampurdan (1978)
 Pierrot Lunaire (stereoscopic work, unfinished) (1978)
 A postage stamp designed by Dali for the French mail (1978)
 Stereoscopic Composition, Based on Millet’s «Angelus» (unfinished) (1978)
 Stereoscopic Composition, Based on Millet’s «Angelus» (unfinished) (1978)
 Study for The Harmony of the Spheres (1978)
 Woman with Egg and Arrows (1978)
 Athens Is Burning! The School of Athens and the Fire in the Borgo (stereoscopic work, left component) (1979-80)
 Athens Is Burning! The School of Athens and the Fire in the Borgo (stereoscopic work, right component) (1979-80)
 Battle in the Clouds (stereoscopic work, left component) (1979)
 Battle in the Clouds (stereoscopic work, right component) (1979)
 Copy of a Rubens Copy of a Leonardo (1979)
 Dawn, Noon, Sunset, and Twilight (1979)
 Gala Bouquet (1979)
 Long Live the Station at Perpignan, Long Live Figueras (1979)
 More Beautiful than Canova (1979)
 Nude and Horse with Metamorphosis (unfinished) (1979)
 Pentagonal Sardana (stereoscopic work, left component) (1979)
 Pentagonal Sardana (stereoscopic work, right component) (1979)
 Phosphene (1979)
 Raphaelesque Hallucination (1979)
 Searching for the Fourth Dimension (1979)
 A Soft Watch Put in the Appropriate Place to Cause a Young Ephebe to Die and Be Resuscitated by Excess of Satisfaction (unfinished) (1979)
 Study for «Compianto Diabele» by Canova (unfinished) (1979)
 Three Graces of Canova (unfinished) (1979)

 1980—1985 
 Arabs (1980)
 Arabs (1980)
 The Cheerful Horse (1980)
 Group Surrounding a Reclining Nude — Velazquez (1980-81)
 Sleeping Young Narcissus (1980)
 Untitled (Bridge with Reflections; sketch for a dual image picture, unfinished) (1980)
 Untitled (Landscape with Celestial Beings) (1980)
 Amphitrite (1981)
 Apparition of the Visage of Aphrodite of Cnide in a Landscape (1981)
 Argus (1981)
 Classic Figure and Head (unfinished) (1981-82)
 The Exterminating Angels (1981)
 Figures (Scene after Goya) (1981)
 Gala in a Patio Watching the Sky, Where the Equestrian Figure of Prince Baltasar Carlos and Several Constellations (All) Appear, after Velazquez (1981)
 The Garden of Hours (1981)
 The Gaseous Swan (1981)
 Great Tapeworm Masturbator, Appears Behind Arcades (1981)
 Hermes (1981)
 Jason Carrying the Golden Fleece (unfinished) (1981)
 Landscape (1981)
 Landscape with Rock in the Shape of a Triumphal Arch (1981)
 Medea or Jason Taking Possession of the Golden Fleece (1981)
 Mercury and Argos (1981)
 The Path of Enigmas (first version) (1981)
 The Path of Enigmas (second version) (1981)
 The Pearl (1981)
 Reading. Family Scene by Lamplight (1981)
 Ready-to-wear Fashion for Next Spring: «Garlands, Nests and Flowers» (1981)
 Seated Figure Contemplating a «Great Tapeworm Masturbator» (1981)
 Spanish Nobleman with a Cross of Brabant on His Jerkin (1981)
 Three Female Figures in Festive Gowns (1981)
 Tower (1981)
 Tower (1981)
 The Tower of Enigmas (1981)
 The Towers (1981)
 Untitled (Female Bust with Draped Cloth) (1981)
 Untitled (Head of a Woman; unfinished) (1981)
 Untitled (Imaginary Landscape at Pubol) (1981)
 Untitled (Skin of a Beach) (1981)
 Woman on a Ram (1981)
 After the Head of «Giuliano di Medici», Florence (1982)
 After Michelangelo’s «Moses», on the Tomb of Julius II in Rome (1982)
 After Michelangelo’s «Squatting Child» (1982)
 Architectural Contortion of El Escorial (1982)
 Atmospherocephalic Figures (1982)
 Don Jose Nieto Velazquez from «Las Meninas» by Velazquez, Musec, Del Prado, Madrid (1982)
 Double Victory of Gaudi (1982)
 El Escorial and Catastrophe-Form Calligraphy (1982)
 Enigma (unfinished version of «The Three Glorious Enigmas of Gala») (1982)
 Exploded Head (1982)
 Figure after Michelangelo’s «Dawn» on the Tomb of Lorenzo di Medici (1982)
 Figure in the Water — After a Drawing by Michelangelo for the «Resurrection of Christ» (1982)
 Figure Inspired by the Adam of the Ceiling of the Sistine Chapel (1982)
 «Giuliano di Medici» by Michelangelo, Seen from Behind (1982)
 Head, after Michelangelo’s, «Giuliano di Medici» (1982)
 Hysterical Venus de Milo (1982-83)
 In the Courtyard of the Escorial, the Silhouette of Sebastian De Morra, in which the Face of Gala, Surrounded by Catastrophic Signs, Appears (stereoscopic work, unfinished) (1982)
 The Infanta Margarita of Velazquez Appearing in the Silhouette of Horsemen in the Courtyard of the Escorial (1982)
 Landscape with Hidden Image of Michelangelo’s «David» (1982)
 Martyr — Inspired by the Sufferings of Dalí in His Illness (1982)
 Mirror Women — Mirror Heads (1982)
 Ole (1982)
 Othello Dreaming Venice (1982)
 Pieta (1982)
 Pieta (1982)
 Rock Figure after the Head of Christ in the «Pieta» of Palestrina by Michelangelo (1982)
 Saint Sebastian (1982)
 Scene in the Courtyard of the Escorial with a Figure in the Foreground Inspired by Michelangelo’s «Evening» on the Tomb of Lorenzo di Medici (1982)
 Sebastian de Morra with Catastrophic Signs (stereoscopic work, unfinished) (1982)
 Study for «Ole» (unfinished) (1982)
 The Three Glorious Enigmas of Gala (1982)
 The Three Glorious Enigmas of Gala (second version) (1982)
 The Tomb of Francesco Pujols (1982)
 Topological Study for «Exploded Head» (1982)
 Untitled (After «The Day» by Michelangelo) (1982)
 Untitled (After «The Night» by Michelangelo) (1982)
 Untitled (Composition — Courtyard of the Escorial with Figure and Sebastian De Morra, Veldzquez’s Dwarf) (1982)
 Untitled (first study for «The Three Glorious Enigmas of Gala») (1982)
 Untitled — Equestrian Figure of Prince Baltasar Carlos, after Velazquez, with Figures in the Courtyard of the Escorial (1982)
 Untitled — Nude Figures after Michelangelo (1982)
 Velazquez and a Figure (1982)
 Velazquez Dying Behind the Window on the Left Side Out of Which a Spoon Projects (1982)
 Warrior (1982)
 Bed and Bedside Table Ferociously Attacking a Cello (1983)
 Bed and Two Bedside Tables Ferociously Attacking a Cello (1983)
 Bed and Two Bedside Tables Ferociously Attacking a Cello (1983)
 Bed and Two Bedside Tables Ferociously Attacking a Cello (Final Stage) (1983)
 Bed and Two Bedside Tables Ferociously Attacking a Cello (last state) (1983)
 Bed, Chair and Bedside Table Ferociously Attacking a Cello (1983)
 Car (1983)
 Cutlet and Match — The Chinese Crab (1983)
 Descent from the Cross of a Cello-Christ (1983)
 Head Inspired by Michelangelo (1983)
 Pieta (1983)
 The Pieta of the Cello-Christ (1983)
 St. George Overpowering a Cello (1983)
 Study for Bed and Two Bedside Tables Ferociously Attacking a Cello (1983)
 Study for Chair and Bedside Table Ferociously Attacking a Cello (1983)
 The Swallowtail (1983)
 Topological Abduction of Europe — Homage to Rene Thom (1983)
 Topological Contortion of a Female Figure (1983)
 Topological Contortion of a Female Figure Becoming a Violoncello (1983)
 Torre Galatea (1983)
 The Truck (We’ll be arriving later, about five o’clock) (1983)
 Untitled (Figures, Pieta, Catastrophic Signs) (1983)
 Untitled — Head of a Spanish Nobleman, Fashioned by the Catastrophe Model from a Swallow’s Tail and Two Halves of a Cello (1983)
 Untitled — Series on Catastrophes (1983)
 Warrior Mounted on an Elephant Overpowering a Cello (1983)
 Alice in Wonderland (1984)
 Hommage a Terpsichord (La Danse) (1984)
 Profile du Temps (1984)
 The Profile of Time (1984)
 «Bracceli» the Warrior with a Corpse — Torero Series (1985)
 Head of Europa — Torero Series (1985)
 Interpretation of Goya’s Los Caprichos (1985)
 Six Designs of Playing Cards, The Joker (1985)
 Two Phoenixes in Combat — Torero Series'' (1985)

Другие работы

Книги 
 Завоевание иррационального (1935)
 Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим (1942)
 Сокрытые Лица (1944)
 Illustrations for Macbeth (1946)
 50 магических секретов мастерства (1948)
 Дневник одного гения (1963)
 Открытое письмо Сальвадору Дали (1967)
 Le Diners De Gala (1973)
 Неописуемые откровения Сальвадора Дали (1976)

Сценарии 
 Золотой век (1930)
 Giraffes on Horseback Salad (1937)
 Babaouo (2000)

Фильмы 
 Андалузский пёс (1929)

Анимационные работы 
 2003 Destino

Дизайн логотипов 
 Chupa Chups

Примечания

Ссылки 
 Список работ Сальвадора Дали

 
Дали